Marjolein Buis era la detentrice del titolo ma è stata eliminata da Yui Kamiji in semifinale.

Yui Kamiji ha vinto il titolo, sconfiggendo Sabine Ellerbrock in finale con il punteggio di 7–5, 6–4.

Teste di serie 

  Jiske Griffioen (quarti di finale)
  Yui Kamiji (campionessa)

Tabellone

Note 

Open di Francia 2017